Die Liste der Zack und Quack-Episoden enthält die bisher erschienenen Episoden der britisch-israelischen Zeichentrickserie Zack und Quack. Die Tabellen listen die einzelnen Folgen in der Nummerierung der deutschsprachigen Ausstrahlung auf.

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Weblinks 
 
 Zack und Quack bei Nick Jr.
 Zack und Quack bei fernsehserien.de

Episodenliste